siatka częstotliwości – elektronika/radiokomunikacja
 siatka dyfrakcyjna – fizyka
 siatka (elektroda) – element lamp elektrodowych
 siatka kartograficzna – geografia i kartografia
 siatka geograficzna – geografia i kartografia
 siatka topograficzna – geografia i kartografia
 siatka (grafika 3D) – grafika komputerowa
 siatka (gwiazdozbiór) – astronomia
 siatka = raster
 siatka sitodrukowa – sitodruk
 siatka reguł – powiązania międzyludzkie (teoria sieci)
 dyscyplina sportu lub przedmiot używany w różnych konkurencjach sportowych
 sport zespołowy, piłka siatkowa w hali
 sport zespołowy, piłka siatkowa na plaży
 siatka (przedmiot) – przedmiot wykorzystywany w konkurencjach sportowych
 siatka do gry w siatkówkę
 siatka (przedmiot) – przedmiot wykorzystywany w budownictwie, rodzaj ażurowej plecionki ze sznurka, drutu, nici
 siatka prętów
 siatka stalowa
 siatka z tworzyw sztucznych
 siatka szpiegowska – służby wywiadowcze
 siatka wielościanu – geometria
 siatka na zakupy – w gospodarstwie domowym
 siatka pedofilska – zorganizowana grupa pedofili, czasami o charakterze międzynarodowym